

Ілім — селище, Шалинський міський округ, Свердловська область
 Ілім — село, Нерчинський район, Забайкальський край